Conopodium pumilum är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Fredrik Nyman. Conopodium pumilum ingår i släktet nötkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nötkörvlar
pumilum